Осыно — деревня в Себежском районе Псковской области (МО Себежское)
 Осыно — озеро в Псковской области